Дни и ночи

 Дни и ночи — повесть Константина Симонова о Сталинградской битве.
 Дни и ночи — советский фильм режиссёра Александра Столпера 1944 года.
 Дни и ночи () — американский фильм режиссёра Кристиана Камарго 2013 года.

См. также 
 Дни и ночи в лесу — фильм-драма 1970 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.
 Дни и ночи Молли Додд — американский телевизионный сериал, созданный режиссёром Джеем Тарсесо.
 Ночи и дни — художественный фильм режиссёра Ежи Антчака 1975 года.